Периволи може да се отнася за:

 Периволи, село в дем Гревена, Гърция;
 Периволи, село в дем Домоко, Гърция;
 Периволи, село в дем Макракоми, Гърция.

Вижте също:
 Периволия